Ередивизи (, Почетна дивизия) е най-висшата футболна лига в Нидерландия. Нейният български аналог е нашата „Първа лига“, като както и в България, нидерландското първенство е администрирано от Кралския Нидерландски Футболен Съюз (Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond или KNBV).

От 1990 до 1999, официалното име на лигата е ПТТ Телекомпетиси (на името на спонсора ПТТ Телеком), променено на КПН Компетиси през 1999 и с КПН Ередивиси през 2000. От 2002 до 2005 лигата носи името Холанд Казино Ередивиси. От сезон 2005/06 лигата е спонсорирана от лотарията Спонсорлотерий, но поради законни причини, името не може да бъде добавено към това на лигата.

Висшата дивизия се състои от 18 клуба. Всеки клуб играе по два пъти през сезона с всеки, като домакин и гост. В края на всеки сезон, последният отбор в класирането автоматично отпада във второто ниво на нидерландската лига – Ерсте Дивиси (Първа Дивизия), а шампионът на Ерсте влиза директно в Ередивиси. Следващите два клуба от долната част на класирането в Ередивиси играят плейофи за изпадане/влизане. Плейофите се играят в две групи. Всяка група се състои от един отбор от Ередивиси и четири отбора от първите в Ерсте Дивиси. В двете плейоф групи всеки отбор играе като домакин и гост с другите отбори. Победителят във всяка плейоф група играе следващия сезон в Ередивиси, другите тимове играят в Ерсте Дивиси.

Редом с това едно място за турнира за Лига Европа също се определя чрез плейоф. В него участват отборите, завършили на места от 6-о до 9-о, като се играе по системата на директната елиминация. Победителят от този плейоф започва участието си от втория предварителен кръг на Лига Европа. Победител от сезон 2009/10 за този плейоф беше отборът на Утрехт, завършил на 7-о място.

Аякс печели най-много титли, 29. ПСВ Айндховен го следва с 21 и Фейенорд с 14. От 1965 г. тези три отбора печелят всичко освен три титли (през 1980/81 и 2008/09 титлата печели АЗ Алкмар, а през 2009/10 - Твенте).

Отбори 2019/20 
 АДО Ден Хааг (Хага)
 Аякс (Амстердам)
 АЗ Алкмар
 Валвейк
 ВВВ-Венло
 Вилем II (Тилбург)
 Витес (Арнем)
 Гронинген
 Де Граафшап (Дутинхем)
 Екселсиор (Ротердам)
 Емен
 НАК Бреда
 ПСВ Айндховен
 Рода (Керкраде)
 Твенте
 Утрехт
 Фейенорд (Ротердам)
 Фортуна (Ситард)
 Хееренвеен
 Хераклес (Алмело)
 Цволе

Шампиони

Шампиони по клубове

Външни препратки 
  Eredivisie.nl – Официален сайт
   KNVB.nl – Официален сайт на нидерландския футболен съюз
  Резултати и класиране в Ередивиси в сайта Soccerway.com
  Voetbal International – Футболни новини от Нидерландия и от света

Турнири по футбол в Нидерландия